Rochedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rochedo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Rochedo (kommun i Brasilien), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar